
Гале́ево () — деревня в Агрызском районе Республики Татарстан. Входит в состав Девятернинского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от антропонима «Гали».

История 
Деревня основана в 1825 году и названа по имени первопоселенца, крестьянина Гали Армяшева. В дореволюционных источниках также встречаются названия Малый Кадыбаш и Галиев починок.

В сословном отношении, вплоть до 1860-х годов жители деревни числились государственными крестьянами, башкирами-вотчинниками и тептярями. Их основными занятиями в то время были земледелие и скотоводство, бортничество, извоз, подёнщина.

В 1890 году в деревне Девятернинского сельского общества проживало 57 государственных крестьян из татар в 9 дворах и 74 тептяря из башкир в 13 дворах. Занимались земледелием (имелось 3,2 десятины усадебной земли, 168,7 десятин пашни, 6,6 десятин сенокоса, 2,2 десятины выгона, 43,5 десятины подушного леса и 18 десятин лесного надела, а также 3,8 десятины неудобной земли), скотоводством (26 лошадей, 23 головы КРС, 33 овцы, 12 коз), пчеловодством (54 улья в 4 дворах), из промыслов — подённой работой. По другим данным, в 1890 году в деревне проживало 207 жителей.

По сведениям из первоисточников, в начале ХХ столетия в деревне действовала мечеть.

В 1930 году в деревне был организован колхоз.

До 1921 года деревня входила в Исенбаевскую волость Сарапульского уезда Вятской губернии. С 1921 года перешла в состав Елабужского, Агрызского кантона ТАССР, с 1924 — в состав Елабужского кантона, с 1928 — в состав Челнинского кантона. С 10 августа 1930 года деревня переходит в состав Красноборского района, с 28 октября 1960 года — в состав Агрызского района, с 1 февраля 1963 года — в состав Елабужского района. 4 марта 1964 года окончательно вернулась в состав Агрызского района.

Географическое положение 
Деревня расположена на левом берегу реки Ары-Казы, в одном километре от границы Удмуртской республики. Ближайший населённый пункт, село Кадыбаш, расположен в 3 км к востоку. До центра сельского поселения, села Девятерня — 4 км к северо-востоку. Расстояние до административного центра района, города Агрыз, составляет по автодорогам 108 км.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан входит в перечень населённых пунктов, находящихся в отдалённых или труднодоступных местностях Республики Татарстан.

Демография 
По данным на 1 января 2012 года в деревне проживало 65 человек в 22 хозяйствах.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 99 %.

По данным переписей населения, в селе проживают татары.

Экономика 
Жители занимаются животноводством, полеводством, работают в фермерских хозяйствах.

Инфраструктура 
На территории деревни расположены почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 

 

Населённые пункты Агрызского района